Row steht für:
 Row, eine schottische Ortschaft, siehe Rhu
 Row Island, Insel in der Gruppe der Balleny-Inseln, Antarktis

ROW steht als Abkürzung für:
 Rathenower Optische Werke, einen ehemaligen Großbetrieb für optische Produkte in der DDR
 Rheinische Olefinwerke, heute Lyondellbasell in Wesseling
 Bahnhof Ottersweier nach DS 100
 Landkreis Rotenburg (Wümme) als Kfz-Kennzeichen
 Rest Of (the) World, Wirtschaftsraum vgl. EMEA o.a.

Siehe auch:
 Rów (Begriffsklärung)

Abkürzung